Le nom de Sherard est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Bennet Sherard (1677-1732),  comte de Harborough ;
 Bennet Sherard (1709-1770),  comte de Harborough ;
 James Sherard (1666-1738), médecin et botaniste britannique ;
 Philip Sherard (1680-1750,  comte de Harborough ;
 Philip Sherard (1767-1807),  comte de Harborough ;
 Robert Harborough Sherard (1861-1943), écrivain et journaliste britannique ;
 Robert Sherard (1719-1799), pasteur britannique et  comte de Harborough ;
 William Sherard (1659-1728), botaniste britannique.

Il est aussi utilisé comme prénom par :
 Sherard Cowper Cowles, qui a inventé la Shérardisation ;
 Sherard Ingram, producteur techno américain ;
 Sherard Osborn (1822-1875), amiral britannique.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme